

Televisione 
 Paramount Network – emittente televisiva presente in diverse versioni nel mondo.
 Paramount Network – versione statunitense 
 Paramount Network – versione canadese 
 Paramount Network – versione indiana
 Paramount Network – versione mediorientale 
 Paramount Network – versione ceca 
 Paramount Network – versione ungherese
 Paramount Network – versione italiana 
 Paramount Network – versione latino-americana
 Paramount Network – versione spagnola
 Paramount Network – versione russa
 Paramount Network – versione brasiliana 
 Paramount Network – versione nederlandese
 Paramount Network – versione britannica